Oriol peut correspondre notamment à différents patronymes ou toponymes.

Patronyme 

Le patronyme Oriol est porté par plusieurs personnalités :
 Alain Oriol, cofondateur et directeur des rédactions des Éditions Milan ;
 Benoît Oriol, homme politique français (1840-1926) ;
 Christophe Oriol, coureur cycliste français né en 1973 ;
 Joan Oriol, footballeur catalan né en 1986 ;
 Joseph Oriol, prêtre et saint catalan (1650-1702) ;
 Josep Carner i Puig-Oriol, poète catalan (1884-1970) ;
 José Luis Oriol, architecte et homme politique espagnol (1877-1972) ;
 Philippe Oriol, historien français né en 1964.

Oriol est également un nom de plume :

 Oriol, dessinateur de bandes dessinées espagnol ;
 Laurence Oriol, c'est-à-dire Noëlle Loriot ;
 Jacques Oriol, c'est-à-dire Jacques Vandievoet.

Prénom 
Oriol est un prénom. Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement.

Toponymes 

Oriol est présent dans différents toponymes :

 Oriol ou Orel, capitale administrative de l'oblast d'Orel en Russie ;
 Oriol-en-Royans, commune française du département de la Drôme ;
 Le Grand Oriol et le Petit Oriol, hameaux de la commune française de Cornillon-en-Trièves (Isère) ;
 L'Oriol, montagne du Pays basque espagnol.

Œuvre 

 Mont-Oriol, roman de Guy de Maupassant, publié en 1887

Autres 

 Oriol, vaisseau spatial russe destiné à remplacer le Soyouz

Homonymie de patronyme